Эспаданьедо ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Самора в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Занимает площадь 77,49 км². Население — 158 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 115 км.

Население

Примечания

Муниципалитеты Саморы